Aiello se poate referi la:

 Danny Aiello, actor american de film
 Aiello Calabro, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 Aiello del Friuli, comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia,
 Aiello del Sabato, comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia